Farinon ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Farinon (* 1997), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Gabriella Farinon (* 1941), italienische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin